Sabugiensi – abitanti di São José do Sabugi
Sabugiensi – abitanti di São João do Sabugi